Пивничное () — бывший посёлок в Черниговском районе Черниговской области Украины. Посёлок был подчинён Мнёвскому сельсовету.

История 
По состоянию на 1987 год население — 30 человек.

Посёлок находится в «зоне гарантийного добровольного отселения» согласно постановлениям Совета министров УССР

Решением Черниговского областного совета от 26.06.2001 года посёлок снят с учёта.

География 
Был расположен севернее села Глядин. Севернее и западнее расположены каналы осушительной системы.

Ссылки

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Черниговской области